Клементина Карнейру де Моура (; 25 сентября 1898, Лиссабон, Португалия — 18 июля 1992, там же) — португальская художница-модернист, .
Мать карикатуриста Жоао Абеля Манта.

Биография 
В 1920 году окончила курсы рисования в Лиссабонской школе изящных искусств. Ученица португальского художника-реалиста Колумбану Бордалу Пиньейру. Посетила Париж.

Бо́льшую часть жизни работала школьным учителем, одновременно занимаясь искусством. Начиная с 1920 года принимала участие в многочисленных выставках, в частности в выставках Национального общества изобразительных искусств. В 1940 году участвовала в оформлении Восточного павильона на Всемирной португальской выставке (Exposição do Mundo Português) под Лиссабоном.

В 1947 году путешествовала по всей Португалии, исследуя национальное декоративное искусство, в частности изготовление одеял, вышивок и традиционных кружев. Автор нескольких книг на тему вышивки шёлком.

Художница-портретистка, пейзажистка, мастер натюрморта и печворка.

В 1940-х—1950-х годах — антифашистка, участница Португальского женского движения за мир.

Награды 
 Офицер Португальского Ордена Народного образования.

Ссылки 
 Maria Clementina Vilas Boas Carneiro de Moura 

Художницы Португалии
Художники-пейзажисты Португалии
Мастера натюрморта Португалии
Кавалеры ордена Народного образования